Никола Лакчевић (Београд, 28. октобра 1999) српски је фудбалер који тренутно игра за Телеоптик, на позајмици из Партизана.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1989.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Партизана
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије